Kabinett Höcker bezeichnet folgende Landesregierungen Mecklenburgs unter Wilhelm Höcker:

 Kabinett Höcker I: von 1945 bis 1946
 Kabinett Höcker II: von 1946 bis 1950
 Kabinett Höcker III: von 1950 bis 1951